Гран-Парадизо, или Гран-Паради́ (, ) — гора Грайских Альп, расположенная на границе итальянских регионов Валле-д’Аоста и Пьемонт.

Особенности 
Гран-Парадизо — седьмая по высоте гора в Грайских Альпах (самая высокая — Монблан). Это единственная гора высотой более 4000 метров, целиком расположенная на итальянской территории. Так что она по праву может считаться самой высокой вершиной Италии.

Гран-Парадизо входит в одноимённый национальный парк, старейший в Италии.

На вершине Гран-Парадизо установлена статуя Мадонны.

Восхождения 
Первое восхождение на Гран-Парадизо было совершено 4 сентября 1860 года Джоном Коуэллом по северо-западному склону горы. Сейчас - это самый популярный и наиболее простой маршрут (категории 1Б) на вершину горы. Также существует большое количество других альпинистских маршрутов разной сложности.

Восходители на Гран-Парадизо обычно стартуют из хижин Шабо () или Виктора Эммануила II (, ).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Национального парка Гран-Парадизо 
  
 Summitpost.org 

Грайские Альпы
Горные вершины Италии